Het tennistoernooi van Wimbledon in 1996 bij de mannen werd voor de 110e keer gehouden van maandag 24 juni tot en met zondag 7 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Nederlander Richard Krajicek won het toernooi door in de finale de Amerikaan MaliVai Washington met 6-3, 6-4 en 6-3 te verslaan. In de kwartfinale versloeg Krajicek de Amerikaanse favoriet Pete Sampras. Voor Sampras zou dit het enige verlies op Wimbledon betekenen van 1993 tot en met 2000.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Door de afmelding van de als zevende geplaatste gravelspecialist Thomas Muster, schoof de latere winnaar Richard Krajicek door van een 'ongeplaatste' status naar een 'geplaatste' status.

  Pete Sampras (kwartfinale)
  Boris Becker (derde ronde)
  Andre Agassi (eerste ronde)
  Goran Ivanišević (kwartfinale)
  Jevgeni Kafelnikov (eerste ronde)
  Michael Chang (eerste ronde)
  Thomas Muster (afgemeld)
  Jim Courier (eerste ronde)
  Thomas Enqvist (tweede ronde)

  Michael Stich (vierde ronde)
  Wayne Ferreira (derde ronde)
  Stefan Edberg (tweede ronde)
  Todd Martin (halve finale)
  Marc Rosset (derde ronde)
  Arnaud Boetsch (eerste ronde)
  Cédric Pioline (vierde ronde)
  Richard Krajicek (winnaar)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1996